

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jacques Wilbault, (1729-1816), peintre français ;
 Nicolas Wilbault, (1686-1763), peintre français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme